Józef Fedorowicz (1893-1963) – polski meteorolog i artysta
 Józef Fedorowicz (1863-1943) – polski profesor nauk technicznych